

Architettura 
 Espace Léopold – l'insieme degli edifici nel quartiere Léopold a Bruxelles che forniscono alloggio al Parlamento europeo

Onomastica 
 Leopold – variante nome proprio di persona italiana maschile Leopoldo

Persone 
 Aldo Leopold (1887-1948) – ecologo statunitense
 Christian Gerhard Leopold (1846-1911) – ginecologo tedesco
 Jan Hendrik Leopold (1865-1925) – poeta olandese
 Jordan Leopold (1980) – ex hockeista su ghiaccio statunitense
 Nadine Leopold (1994) – modella austriaca
 Rudolf Leopold (1925-2010) – collezionista d'arte austriaco
 Stratton Leopold (1943) – produttore cinematografico e attore statunitense